Hranitne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Granitnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Hranitne

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Hranitne (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Hranitne (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Hranitne (Sarny)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Hranitne (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Hranitne (Nemyriw)

 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Hranitne (Apostolowe)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Hranitne (Krynytschky)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Hranitne (Baschtanka)